Алфидия () е римска матрона.

Произлиза от рода Алфидии, от плебейски произход от Фунди (днес Фонди, Италия). Дъщеря е на римския магистрат Марк Алфидий Луркон.

Тя се омъжва за бъдещия претор, Марк Ливий Друз Клавдиан. Двамата имат две деца: дъщеря Ливия Друзила (58 – 29 пр.н.е.) и син Марк Ливий Друз, който става римски консул. Ливия става първата римска императрица и жена на римския император Август.

Алфидия е баба на император Тиберий Клавдий Нерон и на римския генерал Нерон Клавдий Друз. Римските императори Калигула, Клавдий и Нерон са нейни директни потомци.

Литература 
 Светоний, Vite dei dodici cesari
 M. Di Fazio, Fondi ed il suo territorio. Profilo di storia economica e sociale, BAR Int. Series, Oxford 2006.
 Hurley, Donna, Livia (Wife of Augustus), De Imperatoribus Romanis
 Mattew Dennison, Livia, ed. Le Navi

Източници

Външни препратки 
 Livia: Wife of Augustus Roman-Emperors.org
 www.ancientlibrary.com
 www.ancientlibrary.com

Римска република
Жени от Древен Рим
Алфидии